Gehorsamsprüfung steht für:
 eine Obedienceprüfung im österreichischen Hundesport, siehe Obedience
 praktischer Teil einer gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung zum Nachweis der Sachkunde eines Hundehalters, siehe Hundeführerschein